Mokša moze znaciti:

 Mokša, rijeka u Rusiji
 Mokša (narod), pleme Mordvina nastanjeno u nizinama Oke i Dona u Mordviniji, Rusija
 Mokša (jezik), jezik koji se govori u ruskoj republici Mordoviji te u nekim susjednim oblastima